Beauval peut désigner :

Toponymie 

 Beauval, une commune du département de la Somme en France,
 Beauval-en-Caux, une commune du département de la Seine-Maritime en France.
 Beauval, un lieu-dit de Vilvorde (province du Brabant flamand) en Belgique,
 Beauval, est une communauté amérindienne situé dans la province de la Saskatchewan au Canada,
Le château de Beauval est un château situé sur la commune de Bassens, en Gironde

Patronyme 

 Henri Basnage de Beauval, un historien et lexicographe français,
 Jacques Basnage de Beauval, un ministre réformé, auteur, théologien, historien et diplomate français.

Pseudonyme 

 Beauval, un acteur français.

Divers 
 Le ZooParc de Beauval, un parc zoologique situé à Saint-Aignan dans le département de Loir-et-Cher en France,

Lien externe 
 

Patronyme réunionnais
Patronyme normand
Patronyme picard